

Letteratura
La donna in bianco (The Woman in White) – romanzo del 1859 di Wilkie Collins

Cinema
The Woman in White – cortometraggio muto statunitense del 1912 prodotto dalla Gem Motion Picture Company
The Woman in White – cortometraggio muto statunitense del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Woman in White – film muto statunitense del 1917 diretto da Ernest C. Warde
The Woman in White – film muto statunitense del 1929 diretto da Herbert Wilcox
La castellana bianca (The Woman in White) – film statunitense del 1948 diretto da Peter Godfrey

Teatro
The Woman in White – musical composto da Andrew Lloyd Webber del 2004

Televisione
 The Woman in White – serie televisiva britannica in 6 episodi trasmessi nel 1966
 The Woman in White – serie televisiva britannica in 5 episodi trasmessi nel 1982
 The Woman in White – film per la televisione britannico del 1997 diretto da Tim Fywell
 The Woman in White – miniserie televisiva del 2018 prodotta dalla BBC One